Mangelsdorf ist

ein Ortsname:
 Mangelsdorf (Jerichow), Ortsteil der Stadt Jerichow, Landkreis Jerichower Land, Sachsen-Anhalt
 Mangelsdorf (Kühbach), Ortsteil des Marktes Kühbach, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 Mangelsdorf (Waldthurn), Ortsteil des Marktes Waldthurn, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern

ein Familienname: 
 Günter Mangelsdorf (1947–2008), deutscher Prähistoriker und Professor an der Universität Greifswald
 Judith Mangelsdorf (* 1984), deutsche Psychologin, Glücksforscherin und Hochschullehrerin
 Karl Ehregott Andreas Mangelsdorf (1748–1802), deutscher Pädagoge, Rhetoriker und Historiker
 Paul Christoph Mangelsdorf (1899–1989), US-amerikanischer Botaniker, Agrarwissenschaftler und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Mangelsdorff